Karabaš – città della Russia
Karabash – cane